Il singolare del torneo di tennis Fergana Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lu Yen-Hsun che ha battuto in finale Danai Udomchoke 6-1, 7-63.

Teste di serie 

Assente
 Wang Yeu-tzuoo (secondo turno)
 Lu Yen-Hsun (Campione)
 Igor' Kunicyn (quarti di finale)

 Aisam-ul-Haq Qureshi (primo turno)
 Danai Udomchoke (finale)
 Alexander Markin (primo turno)
 Kirill Ivanov-Smolensky (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Fergana Challenger 2005